Kurkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kurkisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
2. Kurkisaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (1 ha)
3. Kurkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 29,22),  (2 ha)
4. Kurkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,41),  (12 ha)
5. Kurkisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,68),  (5 ha)
6. Kurkisaari och Hietasaari,  (32 ha)
7. Kurkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (1 ha)
8. Kurkisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,31),  (4 ha)
9. Kurkisaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar